Jämn kan syfta på:

Jämna och udda tal – ett heltal
Jämn funktion –en matematisk funktion som uppfyller vissa symmetrivillkor
Jämn– bygdemål för växten plattlummer